Egidio Ponzo – politico italiano
 Giuseppe Ponzo – compositore italiano
 Mario Ponzo – psicologo italiano
 Paolo Ponzo – dirigente sportivo e calciatore italiano
 Pietro Ponzo – agricoltore italiano, vittima della mafia
 Raffaella Ponzo – attrice e giornalista italiana

Pagine correlate 
 Ponzi
 Ponzio
 Ponso